Amerikai Egyesült Államok
 Warm Springs (Georgia)
 Warm Springs (Kalifornia)
 Warm Springs (Montana)
 Warm Springs (Nevada)
 Warm Springs (Oregon)
 Warm Springs (Virginia)